Златен глобус за най-добър актьор () се връчва на първите 7 церемонии на наградите Златен глобус от 1943 до 1949 година. От 1950 година е разделена в категории за „Златен глобус за най-добър актьор в драма“ и „Златен глобус за най-добър актьор в мюзикъл или комедия“.

Златен глобус за най-добър актьор в драматичен филм () е една от категориите, в които се връчва награда Златен глобус. За пръв път е връчена през 1950 г.

Победители и номинирани

1943 – 1949

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус